Altwies ist der Ortsname von

 Altwies (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Altwies (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Altwies (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Altwies (Mondorf-les-Bains), Ortsteil der Gemeinde Mondorf-les-Bains, Luxemburg 
 Altwies (Dunkelsteinerwald), Gemeinde in Österreich